Giovanni Battista Ferrari (1445 o 1451-1502) – cardinale e arcivescovo cattolico
Giovanni Battista Ferrari (1584-1655) – gesuita e botanico
Giovanni Battista Ferrari (1829-1906) – pittore